Мост може да се отнася за:

 Мост – строително съоръжение
 Мост (гимнастика) – гимнастическа поза, упражнение
 Мост (дентална медицина) – фиксирана протеза заместваща липсващ зъб
 Мост (град) – град в Чехия
 Мост (село) – село в Южна България
 Мост (анатомия) – дял на главния мозък
 Мост (партия) – политическа партия в Словакия
 Мост (книга) – поетически сборник на Атанас Далчев, Георги Караиванов и Димитър Пантелеев от 1923 година
 Мост (дружество на македонците в Албания)
 Мост (компютърни мрежи) – вид мрежово оборудване